Hollingsworth ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hollingsworth (* 1984), kanadischer Schauspieler
 Claudia Hollingsworth (* 2005), australische Mittelstreckenläuferin
 David Hollingsworth (1844–1929), US-amerikanischer Politiker
 J. Rogers Hollingsworth (1932–2019), US-amerikanischer Historiker und Soziologe 
 James F. Hollingsworth (1918–2010), US-amerikanischer Generalleutnant
 Mellisa Hollingsworth (* 1980), kanadische Skeletonpilotin
 Michael Hollingsworth (* 1950), kanadischer Dramatiker
 Roy Hollingsworth (1933–2014), britisch-trinidadischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Trey Hollingsworth (* 1983), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Hollingsworth-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Mount Hollingsworth, Berg im ostantarktischen Enderbyland